Ammophila es el nombre, en latín, de dos géneros:

Ammophila (planta), un género de plantas de la familia Poaceae.
Ammophila (insecto), un género de insectos de la familia Sphecidae.